Книппель (также книпель,  — «дубинка») — снаряд корабельной артиллерии во времена парусного флота. Снаряд предназначался для разрушения такелажа и парусов и состоял из двух
массивных чугунных деталей (ядер, полуядер, цилиндров), соединённых железным стержнем или цепью.

В русском языке впервые употреблён в Морском уставе от 13 апреля 1720 года. В английском языке известен как .

Использовался сравнительно недолго и был заменён более эффективным так называемым цепным книппелем.

Другие значения 
Книпель (от , дубинка) — ось токарного станка.

Литература 
 Самойлов К. И. Морской словарь. — М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941
 М. Р. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. 1964—1973.
 

Артиллерийские боеприпасы
Корабельная артиллерия
Морская артиллерия